Аеропорт «Апатакі»  — аеропорт, який обслуговує атол Апатакі архіпелагу Туамоту у Французькій Полінезії. Розташований у 200 м на північний захід від села Ніутахі. Аеропорт може використовуватися лише у світлу частину доби.

Відкритий у 1977 році.

Показники діяльності

Кількість пасажирів

Кількість злетів-посадок

Вантажообіг

Див. також 
 Список аеропортів Французької Полінезії

Примітки

Посилання 
 Профіль аеропорту на порталі «Aviation Safety Network»

Апатакі